«Приказано уничтожить» () — американский кинофильм, боевик режиссёра Стюарта Бэрда.

Сюжет 
В начале фильма отряд спецназа армии США под командой подполковника Тревиса зачищает виллу близ Триеста уничтожив всех террористов, но ёмкостей с украденным советским отравляющим газом DZ-5 на вилле не обнаруживается. Неизвестные боевики похищают террориста Яффу со свадьбы его дочери и передают его американцам. Отряд заместителя Яффы — Наджи Хасана захватывает вылетающий из Афин самолёт Boeing 747 с 400 пассажирами и требуют освободить Яффу. На совещании у министра обороны решено послать самолёт-разведчик Lockheed F-117 Nighthawk с отрядом Тревиса, который перейдёт на Боинг, используя выдвижной шлюз, разработанный для стыковки с военными самолётами. Тревис требует присутствия в команде эксперта Пентагона по терроризму доктора Гранта, поскольку именно его развединформация привела к штурму виллы и гибели одного из солдат Тревиса. Разработчик шлюза инженер Кэхил будет руководить стыковкой.

Опасения Гранта, что истинный замысел Хасана — взорвать бомбу с газом над территорией США подтверждаются, так как Хасан продолжает вести самолёт прежним курсом после освобождения Яффы. Отряд проникает на борт Боинга, но его пилоты поднимают самолёт, и шлюз разваливается. Тревис, жертвуя собой, закрывает люк Боинга, при этом его и половину снаряжения отряда уносит прочь, сапёр отряда Кэппи ломает шею.

Отряд устанавливает камеры и готовится к штурму, но Грант убеждает командира Крысу подождать, так как уверен, что пособник террористов, маскируясь под пассажира, готов взорвать бомбу. Кехил под руководством обездвиженного Кэппи разбирает бомбу-обманку и находит истинное взрывное устройство. Грант выходит на контакт со стюардессой, которая замечает, что один из пассажиров прячет пульт. Министр обороны приказывает сбить Boeing, но спецназовцам удаётся передать атакующим истребителям сообщение азбукой Морзе, используя вспышки бортовых огней самолёта. Грант проходит в пассажирский салон и выхватывает пульт у подозрительного пассажира, но это оказывается футляр с алмазами. Он узнаёт среди пассажиров алжирца Дему и бросается на него. Спецназ выключает свет в салоне и переходит к штурму. Смертельно раненый Дему запускает устройство, но Кэхил успевает вставить изолятор между контактами взрывателя. Хасан перед смертью расстреливает пилотов, крушение самолёта неминуемо вызовет взрыв бомбы, но начинающему пилоту-любителю Гранту удаётся посадить Боинг.

В ролях

Критика 
Критик Роджер Эберт оценил фильм как вполне банальный боевик, хотя отдельные сюжетные ходы интригуют зрителя. Самый интересный момент связан, по его мнению, с неожиданной скорой гибелью (уже на 20-й минуте) героя Стивена Сигала — он вовсе не оказывается главным героем. Положительная сторона картины — атмосфера боевика и хорошо проработанные экшн-сцены. Здесь ощущается опытная рука режиссёра Стюарта Бэйрда, известного по участию в создании «Крепкого орешка» и «Смертельного оружия». Звёздный актёрский состав и, в особенности Курт Рассел, в целом справляется со своей задачей и вытягивает картину на пристойный уровень. Критики также отметили неплохую игру актёров второго плана Хэлли Берри, Дэвида Суше и Джей Ти Уэлша.

Критик Мик Ласаль (San Francisco Chronicles) нашёл фильм сильно затянутым и эксплуатирующим избитые штампы. В сюжете присутствует множество ляпов и откровенных натяжек. Представляется крайне сомнительным, что наилучший способ тайной доставки порции нервно-паралитического газа в Вашингтон — это угнанный самолёт с 400 пассажирами на борту. В целом ничего особенно нового, по сравнению с «Крепким Орешком» или «Аэропортом», зритель в картине не увидит.

Помимо обычных для подобных картин недочётов стоит отметить безобразную привязанность Голливуда к теме иностранных террористов. Особенно после печальной памяти событий в Оклахома-Сити. Фильм содержит некий неприятный привкус. Название отсылает к приказу правительства об уничтожении авиалайнера с 400 пассажирами, до того как самолёт доставит нервно-паралитический газ до границ США. Картина сама полна отравы. Она демонизирует как иностранцев, так и администрацию США. Атмосфера фильма напоминает милитаристскую паранойю в «Рэмбо» — характерную черту фантастики рейгановской эпохи.

Съёмки фильма 

Фильм создавался при непосредственной поддержке Пентагона. В картине снялось реальное звено истребителей F-14 из эскадрильи VF-84 под названием «Весёлые Роджеры» (Jolly Roger). Фактически это была одна из последних операций эскадрильи, после которой она была расформирована.

Как и во многих других голливудских фильмах в «Приказано уничтожить» фигурирует вымышленная авиакомпания Oceanic Airlines. Её специально выдумали, дабы не создавать негативно окрашенный образ красочными съёмками захвата террористами и аварии самолёта при посадке какой-нибудь реальной авиакомпании. Для съёмок использовался настоящий пассажирский самолёт —  авиалайнер Boeing 747-200 (серийный номер MSN 21541) авиакомпании American Int Airways (бортовой номер N707CK), раскрашенный в цвета Oceanic. В 1988 году, когда он принадлежал другой авиакомпании — Kuwait Airways (бортовой номер 9K-ADA), он был захвачен террористами. Несмотря на то, что по сюжету фильма лайнёр совершал вынужденную тяжёлую посадку, терял двигатель и получал пробоину, в реальности летательный аппарат не пострадал и эксплуатировался до 2004 года.

Награды 
 1997 премия Blockbuster Entertainment Award
 Лучший актёр (Курт Рассел), лучшая актриса (Хэлли Берри)
 Лучший дизайн костюмов (Данило Донати)
 1997 номинации на премию Золотая малина
 Худший актёр второго плана (Стивен Сигал)

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1996 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Silver Pictures
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита
Фильмы о терроризме
Фильмы-технотриллеры